Donskoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Donskoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia